Лебане () — населённый пункт городского типа в Сербии. Центр одноимённой общины в Ябланичском округе. Согласно переписи 2011 года, население составляло 9272 человека. Центр города находится на высоте 275,2 м над уровнем моря.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в городе проживало 10 004 человека (9241 серб, 617 цыган, 17 черногорцев, 15 македонцев и другие).

Религия 
 Храм Усекновения Главы Иоанна Крестителя — центр трёх приходов Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии Сербской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Званични сајт Општине Лебане
 "Лебанчанин"

Населённые пункты Сербии